Tonio  – nome proprio di persona italiano maschile
 Tonio  – personaggio de I promessi sposi
 Tonio  – personaggio dell'opera lirica Pagliacci
 Tonio  – romanzo di A. F. Th. van der Heijden

Pagine correlate 

 Antonio
 Toni